Консейсан-ду-Арагуая (мікрорегіон) (порт. Microrregião de Conceição do Araguaia) — мікрорегіон в Бразилії, входить в штат Пара. 
 Норті-Арагуая (мікрорегіон) (порт. Microrregião do Norte Araguaia) — мікрорегіон в Бразилії. Входить в штат Мату-Гросу. 
 Медіу-Арагуая (мікрорегіон) (порт. Microrregião do Médio Araguaia) — мікрорегіон в Бразилії. Входить в штат Мату-Гросу. 
 Алту-Арагуая (мікрорегіон) (порт. Microrregião do Alto Araguaia) — один із мікрорегіонів бразильського штату Мату-Гросу.
 Сан-Мігел-ду-Арагуая (мікрорегіон), Сан-Мігел-ду-Арагуая (порт. Microrregião de São Miguel do Araguaia) — мікрорегіон в мезорегіоні Північний захід штату Гояс, штат Гояс, Бразилія. 
 Арагуая, Арагуа́я (порт. Rio Araguaia) — річка у Бразилії, основна ліва притока річки Токантінс басейну річки Амазонка.